In 2015 werd de dertiende editie van de Copa do Nordeste gespeeld voor voetbalclubs uit de Braziliaanse regio Noordoost. De competitie werd gespeeld van 3 februari tot 29 april. 

Aan de competitie namen 20 clubs deel. De staten Bahia en Pernambuco hadden elk drie deelnemers, Ceará, Rio Grande do Norte, Sergipe, Alagoas, Paraíba, Maranhão en Piauí  stuurden elk twee teams. Het was de eerste keer dat er clubs uit Maranhão en Piauí deelnamen. 

Ceará werd de winnaar en kreeg hiervoor een ticket voor de Copa Sudamericana 2015, echter doordat de club ook in de Copa do Brasil 2015 de 1/8ste finale bereikte kon de club niet langer deelnemen aan de Copa Sudamericana en ging de plaats naar Bahia. De club nam ook deel aan de Troféu Asa Branca 2016.

Eerste fase
De vijf groepswinnaars en drie beste tweedes plaatsen zich voor de knockout-fase

Groep A

Groep B
Sampaio Corrêa kreeg zes strafpunten voor het opstellen van een niet-speelgerechtigde speler.

Groep C

Groep D

Groep E

Knock-outfase
 
Details finale

Winnaar

Externe link
 RSSSF

Braziliaans competitievoetbal 2015
Copa do Nordeste